

Sigle 
 Arenarie di Romano – sintema stratigrafico della Sicilia

Codici 
 AAO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Anaco, Anaco (Venezuela)
 aao – codice ISO 639-3 dell'arabo sahariano